Всеобщие парламентские выборы в Италии 1934 года прошли 25 марта. На них были утверждены 535 членов Палаты депутатов Королевства Италия от правящей Национальной фашистской партии. Как и предыдущие, эти выборы прошли в форме плебисцита, в ходе которого избирателям было предложено проголосовать за или против единственного списка кандидатов, предложенный Большим фашистским советом. Процедура голосования была составлена так, что избиратели не могли быть абсолютно уверены в соблюдении тайны голосования, хотя формально закон гарантировал конфиденциальность. Неудивительно, что список кандидатов Большого фашистского совета одобрили 99,84% участников голосования.

Доля активных избирателей по сравнению с предыдущими выборами вновь повысилась, почти достигнув максимума. В голосовании приняли участие 10 061 978 человек из 10 526 504 имевших право голоса (население Италии на тот момент превышало 42 млн), таким образом явка составила 95,59 %.

Эти выборы оказались последними в истории фашистской Италии. В 1939 году при формировании Палаты фасций и корпораций (такое название носила Палата депутатов XXX созыва) не проводилось ни выборов, ни плебисцита, всё её члены, «национальные советники» (), были назначены Большим фашистским советом, Национальным советом Национальной фашистской партии и Национальным советом корпораций.

Результаты выборов

Источник 
 Direct Democracy. Italy, 24 May 1929: Fascist single list 

Италия
Выборы в Италии
1934 год в Италии